Juan Jorge Giha ist der Name folgender Personen:

* Juan Jorge Giha (Sportschütze, 1922) (1922–1999), peruanischer Sportschütze
 Juan Jorge Giha (Sportschütze, 1955) (* 1955), peruanischer Sportschütze